Чень Лі-Лін і Лі Фан виграли титул, перемігши у фіналі пару Керрі-Енн Г'юз і Валда Лейк з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Яюк Басукі /  Андреа Стрнадова (1-ше коло)
 Їда Ей /  Мая Кідовакі (1-ше коло)
 Сенді Коллінз /  Маріан де Свардт (півфінал)
 Керрі-Енн Г'юз /  Валда Лейк (фінал)

Сітка

Посилання 
 1994 Nokia Open Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд
1994 у китайському спорті